L'édition féminine 2004 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 14 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Mary Pierce remporte le simple dames. En finale, elle bat Klára Koukalová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa McShea et Milagros Sequera.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2004
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 2004
Tennis en juin 2004